Einführungsveranstaltung bezeichnet

in der akademischen Lehre ein Propädeutikum
bei Kulturveranstaltungen eine Programmeinführung